Il campionato di Serie A1 di pallacanestro femminile 1998-1999 è stato il sessantottesimo organizzato in Italia.

La Pool Comense ha vinto il suo nono scudetto consecutivo, dodicesimo in assoluto, superando nella finale play-off, la Famila Schio.

Stagione

Formula 
Le quattordici squadre sono riunite in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno. Al termine della stagione regolare, le squadre tra il quinto e il dodicesimo posto giocano gli ottavi di finale dei play-off scudetto (due gara con andata e ritorno, vale la differenza canestri) e le ultime due retrocedono in Serie A2. Le prime quattro entrano nei quarti di finale dei play-off. La finale è al meglio delle tre gare.

Stagione regolare

Classifica

Play-off 
Ottavi di finale:
 Termomeccanica La Spezia-Delverde Chieti 
 Fitt Vicenza-Cariparma 
 Med Airlines Alcamo-Si Viaggi Varese
 Euro Hard Messina-Bees Pavia

Verdetti 
 Campione d'Italia:  Pool Comense
 Formazione: Viviana Ballabio, Chiarelli, Isabelle Fijalkowski, Adriana Galimberti, Svetlana Kuznecova, Raffaella Masciadri, Elena Paparazzo, Rizzardi, Francesca Rossi, Alessandra Santos de Oliveira, Jurgita Štreimikytė, Francesca Zara, Renata Zocco. Allenatore: Aldo Corno.
 Retrocessioni in Serie A2: Juvenilia Reggio Emilia e Ambra Bari.

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

Pallacanestro nel 1998
Pallacanestro nel 1999
1998